L'Arborea Sangiovese rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Oristano.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino.
odore: profumo intenso vinoso.
sapore: asciutto, morbido, fresco, aromatico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Oristano  (1993/94)  267,74  
Oristano  (1994/95)  315,98  
Oristano  (1995/96)  252,84  
Oristano  (1996/97)  162,96

Vini DOC della provincia di Oristano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese